Babur, de stichter van het Mogolrijk (in India) in de 15e eeuw
 Babar (olifant), het hoofdpersonage in de serie kinderboeken geschreven en getekend door Jean de Brunhoff
 Babareilanden, een eilandengroep in Indonesië
 Babar (eiland), het grootste eiland van bovenstaande eilandengroep
 Babar (televisieprogramma), een televisieprogramma van HBO
 Babar (animatieserie), een Canadese animatieserie uit 1990 
 Roger Noël (Babar), (Libertarisme)